Schlauchenbach ist ein Gewässername:

 Schlauchenbach (Dettelbach), rechter Zufluss des Dettelbachs (zur Stockacher Aach) bei Liggeringen, Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schlauchenbach (Türnenbach), linker Zufluss des Türnenbachs (zum Heimbach, zur Glatt) nahe Fürnsal, Stadt Dornhan, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlauchbach
 Schlauchenbächle, Lokalname fast des ganzen Hinterbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Küssaberg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg